Marmyży () – nazwa toponimów w Rosji

 Marmyży – wieś w obwodzie kałuskim

 Marmyży – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Marmyży – wieś w rejonie konyszowskim obwodu kurskiego
 Marmyży – wieś w rejonie kurczatowskim obwodu kurskiego
 Marmyży – wieś w rejonie sowietskim obwodu kurskiego

 Marmyży – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim

 Marmyży – wieś w obwodzie tulskim

Także 
 Marmyży – stacja kolejowa w rejonie sowietskim obwodu kurskiego (jednotorowa linia Kursk – Woroneż)

Zobacz też 
 Marmurka – narażony na wyginięcie przedstawiciel rodzaju Marmaronetta

Strony ujednoznaczniające